George-Albert Guertin (1869 - 1931), un évêque catholique de Manchester.
 Lisette Guertin, une actrice québécoise.